Чулокское сельское поселение — муниципальное образование в Бутурлиновском районе Воронежской области.

Административный центр — село Чулок.

Население

Административное деление 
Состав поселения:
 село Чулок,
 село Ударник.

Известные уроженцы 
 Черных, Митрофан Ефимович  — родился в селе Чулок, генерал-майор.

Примечания 

Муниципальные образования Бутурлиновского района
Сельские поселения Воронежской области